Rettifica  – lavorazione meccanica
Rettifica  – parte del processo di distillazione
Rettifica  – correzione di notizie giornalistiche